Oberneukirchen, település Ausztriában
 Oberneukirchen, település Németországban